Peter Fischer :

 Peter Fischer (né en 1954), skieur allemand
 Peter Fischer (né en 1958), homme politique du Minnesota
  (né en 1930), footballeur allemand 
 , archéologue
 Peter S. Fischer (né en 1936), écrivain et réalisateur de television américain